GGG est un des codons qui désigne l'acide aminé glycine selon le code génétique. La glycine a pour codons : GGA, GGU, GGG et GGC.

GGG est un sigle qui peut désigner :
 Graphe Global Géant, une représentation du Web 3.0 ;
 GGG (où GGG signifie Guennadi Guennadievitch Golovkine), le surnom du boxeur kazakh Gennady Golovkin.